Die Russia Open 2013 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. September 2013 in Wladiwostok statt.

Austragungsort 
 Sports Hall Olympic, Wladiwostok

Herreneinzel

Setzliste 
  Vladimir Ivanov (Champion)
  Brice Leverdez (Halbfinalist)
  Misha Zilberman (Viertelfinale)
  Vladimir Malkov (Viertelfinale)
  Zulfadli Zulkiffli (Halbfinalist)
  Iztok Utroša (3. Runde)
  Jarolím Vícen (3. Runde)
  Nikita Khakimov (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Olga Golovanova (Halbfinalist)
  Natalja Perminowa (Viertelfinale)
  Ksenia Polikarpova (Finalist)
  Aya Ohori (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Champion)
  Nikita Khakimov / Vasily Kuznetsov (Halbfinalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Damendoppel

Setzliste 
  Irina Khlebko / Ksenia Polikarpova (Finalist)
  Elena Komendrovskaja / Maria Shegurova (Halbfinalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova
  Alexandr Zinchenko / Olga Morozova (2. Runde)
  Vadim Novoselov / Julia Zapolskaya (Viertelfinale)
  Ryhor Varabyou / Viktoriia Vorobeva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Grand Prix 2013
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok